Век:
 Век — единица времени, 100 лет.
 Век — конкретный столетний промежуток по номеру (15 век, 5 в. до н. э., 21 век и т. д.), календарный век.
 Век (геологический)
 Век — период в истории, характеризующийся чем-то, например, каменный век.
 Век — период жизни, существования кого-либо, чего-либо ().
 Век — очень долгое время, вечность.
 «Век» — общественный, политический и литературный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге с 1861 по 1862 год.
 «» — литературная трилогия Кена Фоллетта.
 «100 лет» — научно-фантастический фильм Роберта Родригеса.
 «Столетие» — британский кинофильм 1993 года.

Фамилия
 Век, Алек (род. 1977) — английская топ-модель.

См. также 
 
 Веко